Borgo fortificato di Casalbordino 
 Borgo fortificato di Monteodorisio 
 Borgo fortificato di Policorvo 
 Borgo fortificato con torre di Celenza sul Trigno